Escalada, técnica desportiva cujo fim é atingir o cume de uma parede rochosa no alpinismo
Escalada urbana, prática esportiva de subir em paredes
Escalada (telenovela), telenovela brasileira produzida em 1975 por Lauro César Muniz
Escalador, ciclista especialista em competições de ciclismo de estrada que envolvem etapas com longas subidas
Marcelino Escalada, comuna da Argentina
A Escalada do Monte Improvável, livro de Richard Dawkins
Luis Miguel Escalada, futebolista argentino
L'Escalade (A Escalada), aniversário histórico festejado em Genebra, Suíça

Desambiguação